Payzac est un toponyme qui peut désigner plusieurs communes françaises :

 Payzac, dans le département de l'Ardèche, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Payzac, dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine ;
 Peyzac-le-Moustier, dans le département de la Dordogne, en région Nouvelle-Aquitaine.